CGK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Soekarno-Hatta, Giacarta, Indonesia
 cgk – codice ISO 639-3 della lingua chocangacakha